2 октября 2022 года в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы для избрания депутатов Национального собрания. Досрочные выборы были созваны после падения правительства Петкова, четырёхпартийной коалиции, в июне 2022 года. Это третьи досрочные парламентские выборы с 2021 года, беспрецедентная ситуация в истории Болгарии, предыдущие были в апреле, июле и ноябре 2021 года.

Предпосылки 
На всеобщих выборах 2021 года в Болгарии в ноябре «Продолжаем перемены» (ПП) одержали неожиданную победу, получив 25 % голосов. Во главе с Кирилом Петковым ПП сформировала коалиционное правительство с БСП за Болгарию (БСПзБ), Есть такой народ (ИТН) и Демократической Болгарией (ДБ). Это вывело из тупика, возникшего в результате двух предыдущих парламентских выборов, после которых ни одна партия не смогла сформировать правительство.

8 июня 2022 года ИТН вышла из состава правительства, сославшись на разногласия с государственным бюджетом, рост долга и медленный прогресс в борьбе с коррупцией. 22 июня правительство потерпело поражение в результате вотума недоверия, представленного партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Избирательная система 
240 членов Национальной ассамблеи избираются путем пропорционального представительства по открытым спискам от 31 многомандатного округа с количеством мест от 4 до 16. Избирательный барьер для партий составляет 4 %, места распределяются по методу наибольшего остатка.

Партии 
Предварительный список: барьер 4 %
 коалиция Продолжаем перемены 20 %
 коалиция ГЕРБ—СДС 25 % 
 протурецкая партия Движение за права и свободы (ДПС) 13 %
 Болгарская социалистическая партия (БСП) 9 %
 «Есть такой народ» 2 %
 коалиция Демократическая Болгария 4 %
 партия Возрождение 10 %
 партия ВМРО — Болгарское национальное движение 3 %
 партия Болгарский восход 5 %

Прогнозы

Социологические опросы

Итоги 
Партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» набрала 25,33 % и получила 67 мандатов, коалиция «Продолжаем перемены» набрала 20,2 % голосов и получила 53 мандата, протурецкая партия «Движение за права и свободы» — 13,76 % голосов и 36 мандатов, партия Возрождение — 10,17 % голосов и 27 мандатов, Болгарская социалистическая партия — 9,3 % голосов и 25 мандатов, коалиция Демократическая Болгария получила 7,44 % голосов и 20 мандатов, партия Болгарский восход — 4,62 % голосов и 12 мандатов. Партия «Есть такой народ!» не смогла преодолеть 4 % барьер и не попала в парламент.

Таким образом победила партия ГЕРБ, но голосов у неё недостаточно чтобы создать коалиционное правительство, равно как и у второй партии Продолжаем перемены. Конфликты между партиями и отказы сотрудничать с высокой вероятностью приведут к тому, что правительство создано не будет.

21 октября после четырех неудачных попыток голосования председателем Народного Собрания был избран скульптор  (партия ГЕРБ), министр культуры в 2009-2017 годах, которому удалось получить поддержку партий ГЕРБ, ДПС, БСП и Болгарский восход, при воздержавшейся партии Возрождение
13 января после неудавшихся попыток формировать правительство ПП и Герб президент вручил мандат на формирование правительства социалистам

Примечания 

События 2 октября
Парламентские выборы в Болгарии
2022 год в Болгарии
Болгария
Октябрь 2022 года